Богословское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богословское — прежнее название села Таскарасу Уйгурского района Алматинской области.

Россия 
 Богословское — село в Ясногорском районе Тульской области.
Богословское — до 1964 года название села Высокораменское в Шабалинском районе Кировской области.
Богословское — прежнее название деревни Помалово в Шатровском районе Курганской области.
 Богословское — до 1962 года название села Балахоновское Кочубеевского района Ставропольского края.

См. также 
 Богословское-на-Могильцах
 Богословское кладбище
 Богословка